Magnificat noni toni (lat. für ‚Magnificat im 9. Ton‘) steht für folgende Kompositionen:
 Magnificat noni toni (Dietrich Buxtehude)
 Magnificat noni toni (Samuel Scheidt)
 Magnificat noni toni (Delphin Strungk)